Aquest article inclou tres llistes de països pel producte intern brut (en paritat de poder adquisitiu) per capita, el valor de tots els béns i serveis finals produïts dins d'un país en un any determinat, dividit per la mitjana de la població del mateix any (o el valor en la meitat de l'any).

Metodologia 
Les estimacions en dòlars del producte intern brut (PIB) es deriven de paritat de poder adquisitiu (PPA) per als càlculs, per capita. Aquests càlculs són preparats per diverses organitzacions, com el Fons Monetari Internacional i el Banc Mundial. Com les estimacions i supòsits s'han de fer, els resultats produïts per diferents organitzacions per al mateix país tendeixen a ser diferents, de vegades substancialment. Les xifres de la PPA són estimacions en lloc de fets concrets, i s'han d'usar amb precaució.

Les comparacions de la riquesa nacional també es fan sovint sobre la base del PIB nominal, que no reflecteix les diferències en el cost de vida en els diferents països (vegeu la llista de països per PIB (nominal) per capita). Utilitzar una base de PPA és possiblement més útil quan es comparen les diferències generalitzades en els nivells de vida en general entre les nacions perquè la PPA té en compte el cost de la vida i les taxes d'inflació dels països, en lloc d'utilitzar només les taxes de canvi, que poden distorsionar les diferències reals en els ingressos.

Altres xifres inclouen estalvis (no només els ingressos). El PIB per capita sovint es considera un indicador de la qualitat de vida d'un país, encara que això pot ser problemàtic perquè el PIB per capita no és una mesura de la renda personal (Veure Interpretació del PIB per capita com a mesurament del benestar).

Diverses economies, que no són considerades com a estats sobirans (és a dir, el món, la Unió Europea i alguns territoris dependents), s'inclouen en la llista perquè apareixen en les fonts. Aquestes economies no tenen aquí una classificació de rang en les llistes de resultats, però s'enumeren en seqüència pel PIB per a la comparació. Les entitats no sobiranes, antics països o altres grups especials es marquen en cursiva.

Totes les xifres estan expressades en dòlars Geary-Khamis, més comunament conegut com a dòlars internacionals ($Int.).

Llista de països i dependències

Notes

Referències

Vegeu també 
 Llista de països per PIB (PPA)

Llistes d'economia
Producte interior brut
PIB